Felperzselt föld hadművelet
Felperzselt föld taktikája
Felperzselt föld (film)